Southern League 1897–98 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, der var opdelt i to divisioner med 12 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Southampton FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod de to bedst placerede hold i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende nye hold valgt ind i Division One:
 Bedminster FC
 Brighton United FC
Følgende nye hold blev valgt ind i Division Two, der blev opdelt i to puljer, Division Two London og Division Two South West:
 Andover FC
 Brentford FC
 Cowes FC
 East Lancashire Regiment FC
 Eastleigh FC
 Freemantle FC
 Fulham FC
 Ryde FC
 Sandown Bay FC
 Thames Ironworks FC
 Trowbridge Town FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898